Ascus puede hacer referencia a:

 El ascus, asca o asco; en micología, estructura que encierra las esporas de los hongos ascomicetos.
 ASCUS (medicina), acrónimo utilizado en medicina para designar uno de los resultados posibles tras una prueba de citología de cérvix.